Ferdinand je lahko:

 Ferdinand, moško osebno ime
 Ferdinand, Uranov satelit
 Panzerjäger Tiger (P) Ferdinand, protitankovski lovec